Флаг муниципального образования «Верхневилю́йский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 апреля 2006 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание и символика 
Флаг муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» представляет собой полотнище прямоугольной формы. На середине полотнища голубого цвета расположено изображение лировидного мотива якутского национального узора «Көҕүөр ойуу» (растительный узор), которое также изображено на муниципальном гербе.

Орнамент представляет берестяной узор в виде коровы, двуглавого коня и стрелы.

Орнамент рогатого скота обозначает животноводческую, сельскохозяйственную направленность улуса.

Орнамент двуглавого коня означает равноправие двух ветвей власти: представительной и исполнительной.

Стрела обозначает устремленность властей идти к одной цели.

Гривы коней — сеяние злаковых культур.

Внутренний орнамент растения — подрастающее светлое будущее улуса.

Вдоль древка флага помещены алмазы в особой стилизации, аналогичной их стилизации в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), которые обозначают административно-территориальную принадлежность муниципального района к «алмазной провинции» Республики Саха (Якутия).

Примечания

См. также 

Флаги с изображением быка
Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением стрелы